Fritz Leiber (schrijver) (1910-1992), invloedrijke Amerikaanse schrijver
 Fritz Leiber (acteur) (1882-1949), zijn vader, acteur die onder andere speelde in Cleopatra uit 1917